Florentin kan syfta på:
 Florentin (namn) – ett namn med namnsdag den 20 juni i Sverige tidigare än 1901 och 1986–1992

Bulgarien 

 Florentin (distrikt), Vidin, Obsjtina Novo Selo,

Frankrike 

 Florentin-la-Capelle, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Florentin, Tarn, departementet Tarn i regionen Occitanien,